Az 1970-es US Open női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte aki három szettben diadalmaskodott az amerikai Rosie Casals ellen.

Kiemeltek 

  Margaret Court (Bajnok)</li>
  Rosie Casals (Döntős)</li>
  Nancy Richey (Elődöntős)</li>
  Françoise Durr (Negyeddöntős)</li>
  Virginia Wade (Elődöntős)</li>
  Kerry Melville (Negyeddöntős)</li>
 - </li>
  Judy Dalton (Harmadik kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1970 a teniszben